Vallentuna (gemeente), een gemeente in Zweden
 Vallentuna (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente